Сола́рте () — испанский топоним и фамилия.

Фамилия 
 Нарваэс Соларте, Хуан Хосе (род. 1995) — колумбийский футболист.
  (1924-2019) — панамский писатель.
  (род. 1987) — венесуэльский профессиональный бейсболист.

Топоним 
 Соларте — остров в составе архипелага Бокас-дель-Торо.